La barca es una canción mexicana, compuesta por Roberto Cantoral, y que ha sido interpretada entre otros por Los Tres Caballeros, José José y Luis Miguel.

Otras versiones
Anitta (cantante)
Los Castillos
Perla (cantante)
La Barca hace referencia a varios artículos:

Lugares 
 Municipio de La Barca, municipio del estado de Jalisco, México.
La Barca (Jalisco), ciudad del estado de Jalisco, México, cabecera del municipio anterior.

En España
La Barca (Vilvestre), zona de recreo del municipio de Vilvestre.
Parroquia de la Barca (Tineo), en el concejo asturiano de Tineo.
La Barca (caserío), en Rincón de Beniscornia, Región de Murcia. 
La Barca (Lepe), localidad del municipio de Lepe, provincia de Huelva.
https://marianpathram.com/